Нападение на православный храм Архангела Михаила в Грозном произошло 19 мая 2018 года. Это второе нападение в 2018 году на православный храм на Северном Кавказе, регионе, где представлены и мусульманские, и христианские конфессии, и где до сих пор такие нападения были крайне редки. Первое произошло в начале 2018 года в Кизляре, когда местный житель открыл стрельбу из дробовика по людям возле православного храма, убив пятерых женщин.

19 мая 2018 года, во время проведения всенощного бдения, было совершено вооружённое нападение на храм, в результате которого погибли один прихожанин и двое полицейских, охранявших богослужение (сотрудники УВД МВД РФ по Саратовской области Кайрат Рахметов и Владимир Горсков), ещё один прихожанин (житель Узбекистана Артемий, который приехал в Чечню искать родственников) и двое сотрудников МВД ЧР получили ранения. Все напавшие боевики были уничтожены.

Спецоперацией по ликвидации террористов руководил лично Рамзан Кадыров. Согласно свидетельству очевидцев, четверо вооружённых молодых людей проникли на территорию храма, у входа застрелив или зарезав сотрудников МВД, после чего намеревались прорваться внутрь храма. При себе злоумышленники имели огнестрельное оружие, бутылки с зажигательной смесью, ножи, топоры. Однако, услышав стрельбу во дворе, священнослужитель и все прихожане быстро закрыли двери, при этом один из прихожан был смертельно ранен злоумышленниками.

Президент Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что нападавшие хотели захватить в церкви заложников, но не объяснил, на основании чего были сделаны такие выводы. Чеченское отделение Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). На следующий день были выяснены имена боевиков, напавших на храм. Это уроженцы Чечни Амир Юнусов, Али Юнусов и Микаил Элисултанов, а также житель Ингушетии Ахмед Цечоев. Согласно информации, озвученной ранее главой Чечни, трое убитых жителей республики являются выходцами из селения Гелдаган Курчалоевского района и посёлка Аргунский (Алхан-Чурт) под Грозным.

Примечания 

Террористические акты 2018 года
Террористические акты в Грозном
Массовые убийства в России
Май 2018 года
События 19 мая
2018 год в Чечне
Борьба с терроризмом на Северном Кавказе (2009—2017)